Jean-Georges Voirol ist der Name folgender Personen:

* Jean-Georges Voirol (Abt) (1672–1719), Schweizer Geistlicher, Abt in der Prämonstratenserabtei Bellelay
 Jean-Georges Voirol (Theologe) (1748–1792), Schweizer Theologe und Bibliothekar